Richard Boyle kan syfta på flera personer, bland andra:

* Richard Boyle, 1:e earl av Cork (1566–1643)
 Richard Boyle, 1:e earl av Burlington (1612–1698)
 Richard Boyle, 2:e viscount Shannon (1675–1740)
 Richard Boyle, 3:e earl av Burlington (1694–1753)
 Richard Boyle, 2:e earl av Shannon (1727–1807)
 Richard Boyle, 4:e earl av Shannon (1809–1868)
 Richard Boyle, 9:e earl av Cork (1829–1904)
 Richard Boyle, 6:e earl av Shannon (1860–1906)